Saúl Esteban Laverni (Rosário, 21 de janeiro de 1970 é um árbitro de futebol argentino. Estreou na Primera División Argentina em 2004 e na FIFA três anos depois. Geralmente apita na Copa Libertadores e na Sul-Americana.

Árbitros de futebol da Argentina